Theresienstadt kan avse:

Theresienstadt – det historiska tyska namnet på den nu tjeckiska staden Terezín
Theresienstadt (koncentrationsläger) – namnet på det koncentrationsläger som Nazityskland hade i anslutning till nämnda stad